1-я пехотная дивизия Русской армии — войсковое соединение, сформированное в Армии Врангеля в начале ноября 1920 года.

Командный состав 
Начальники:
 ген.-лейт. В. К. Витковский (с ноября 1920)

Начальники штаба:
 полковник (с 1921 генерал-майор) Ф. Э. Бредов (с ноября 1920)

См. также 
 1-й армейский корпус (ВСЮР)
 Кутепов Александр Павлович
 Витковский, Владимир Константинович
 Бредов, Фёдор Эмильевич

Ссылки 

Воинские части и формирования Русской армии